Adolph Friedrich Riedel (1809-1872), historien et homme politique prussien ;
 August Riedel (1799-1883), peintre allemand ;
 Bruce Riedel spécialiste américain de la sécurité, de l'Asie du sud et du contre-terrorisme ;
 Carl Riedel (1827-1888), maître de chapelle et compositeur allemand ;
 Eduard Riedel (1813-1885), architecte en chef du royaume de Bavière ;
 Georg Riedel (1934-), musicien et compositeur suédois ;
 Klaus Riedel (1907-1944), ingénieur allemand concepteur de fusées ;
 Lars Riedel (1967-), athlète allemand ;
 Ludwig Riedel (1790-1861), botaniste allemand ;
 Oliver Riedel (1971-), musicien allemand ;
 Valentin Riedel (1802-1857), prélat allemand ;
 Walter Riedel (1902-1968), ingénieur allemand concepteur de fusées.

Autres désignations 
 Riedel est une entreprise autrichienne de fabrication de verre.